Die liechtensteinische Fussballnationalmannschaft ist die Auswahlmannschaft des Liechtensteiner Fussballverbands (LFV). Sie vertritt den Verband auf internationaler Ebene und nimmt seit 1994 regelmässig an der Qualifikation für die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft teil, konnte sich aber noch nie qualifizieren.

Geschichte 
Ihr erstes vom Verband gezähltes Länderspiel trug sie erst 1982 aus, obwohl der Liechtensteiner Fussballverband bereits seit 1974 Mitglied der FIFA und der UEFA ist. Vier 1981 ausgetragene und vom Verband nicht mitgezählte Länderspiele gegen Malta, Thailand, Indonesien und Malaysia, werden von der FIFA mittlerweile als Länderspiele gezählt.

Den ersten Sieg erreichte Liechtenstein am 6. Juni 1982 in Vaduz mit einem 2:0 in einem Testspiel gegen eine Clubmannschaft aus Peking (Volksrepublik China). Der erste Sieg in einem Pflichtspiel gelang am 14. Oktober 1998 gegen Aserbaidschan (2:1) während der EM-Qualifikation.

Unter Martin Andermatt erreichte Liechtenstein ein 2:2 gegen Portugal in der WM-Qualifikation 2006 am 9. Oktober 2004, was bis dato als grösster Erfolg für die liechtensteinische Mannschaft bezeichnet werden kann. Es war der erste Punkt Liechtensteins in einer WM-Qualifikation. Vier Tage später erreichten sie den ersten Auswärtserfolg überhaupt. Sie gewannen in Luxemburg in der WM-Qualifikation gleich 4:0. Erfolge im Jahre 2005 waren das 0:0 gegen den Gruppenzweiten Slowakei und noch ein überzeugender Sieg gegen Luxemburg mit 3:0. In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2008 gelang am 28. März 2007 ein 1:0 gegen Lettland und am 17. Oktober 2007 ein 3:0 gegen Island.

In den Jahren 1999, 2004 und 2005 wurde die Nationalmannschaft im Rahmen des Sportler-Treffs des Liechtensteinischen Olympischen Sportverbands als Mannschaft des Jahres geehrt.

Im Juniorenbereich konnte sich Liechtenstein für die U-16-Fussball-Europameisterschaft 1998 in Schottland qualifizieren, an der U-19-Fussball-Europameisterschaft 2003 im eigenen Land nahm man als Ausrichter ebenfalls teil. In beiden Fällen verlor man jedoch alle drei Vorrundenspiele und schied somit frühzeitig aus. 2010 fand in Liechtenstein die U-17-Fussball-Europameisterschaft statt, der Verband zog seine automatisch qualifizierte Auswahl allerdings wegen mangelnder Wettbewerbsfähigkeit vom Turnier zurück.

In der Qualifikation für die WM in Brasilien traf Liechtenstein auf Bosnien-Herzegowina, Griechenland, Litauen, Lettland und die Slowakei. Es gelangen zwei Unentschieden bei den Heimspielen gegen Lettland und die Slowakei (jeweils 1:1) sowie jeweils ein Torerfolg bei den beiden Spielen gegen den späteren Gruppensieger und WM-Teilnehmer Bosnien-Herzegowina. Dies reichte aber nur zum letzten Platz in der Gruppe.

In der Qualifikation für die EM 2016 traf Liechtenstein auf Russland, Schweden und Österreich sowie erstmals auf Moldawien und Montenegro. Liechtenstein konnte am 15. November 2014 in Moldawien gewinnen, zudem in den Heimspielen gegen Montenegro und Moldawien je einen Punkt gewinnen. Alle anderen Spiele wurden verloren und am Ende der vorletzte Platz belegt. Im letzten Qualifikationsspiel verlor Mario Frick als erster Spieler überhaupt zum 100. Mal ein Länderspiel.

Aktuelles Kader 
Die meisten Spieler der liechtensteinischen Fussballnationalmannschaft spielen derzeit für Vereine in Schweizer Ligen, vor allem in der Challenge League und der 1. Liga.

Mario Frick ist mit über 200 Spielen in der schweizerischen Super League und der italienischen Serie A der grösste Exportschlager des liechtensteinischen Fussballs, wobei jedoch auch einige andere Spieler den Sprung ins Ausland geschafft hatten. Grundsätzlich waren beinahe alle Leistungsträger der Mannschaft mindestens bei je einem Club im Ausland beschäftigt und in den letzten zwanzig Jahren wandelte sich das Team von einer Amateurmannschaft zu einer Profimannschaft.

Speziell seit dem Jahr 2008 hat ein natürlicher Generationenwechsel im Kader stattgefunden, wobei sich die Spieler der Anfänge des liechtensteinischen Profifussballs durch eine neue Generation von jungen Spielern altersbedingt ersetzten.

Spieler des Aufgebots für die UEFA-Nations-League-Spiele im Juni 2022 (mit "*" markierte Spieler stehen auf Abruf):

Stand der Leistungsdaten: 29. März 2022

Rekordhalter 
Für eine komplette Auflistung aller Spieler der liechtensteinischen Nationalmannschaft siehe Liste der liechtensteinischen Fussballnationalspieler.

Rekordspieler 
Peter Jehle löste am 11. Juni 2017 mit seinem 126. Länderspiel den langjährigen Rekordhalter Mario Frick ab.

Stand: 16. November 2022

Rekordtorschützen 

Stand: 16. November 2022

Trainer 
Folgend sind alle Nationaltrainer der liechtensteinischen Fussballnationalmannschaft ab dem Jahre 1982 aufgelistet, darunter auch in Co- und interimistischer Funktion.

Bilanz 

Stand: November 2021

Gegen Deutschland

Gegen Österreich

Gegen die Schweiz

Gegen Luxemburg

Weltmeisterschaften 
 1930 bis 1994 – nicht teilgenommen
 1998 bis 2022 – nicht qualifiziert

Europameisterschaften 
 1960 bis 1992 – nicht teilgenommen
 1996 bis 2021 – nicht qualifiziert

UEFA Nations League 
 2018/19: Liga D, 4. Platz mit 1 Sieg, 1 Remis und 4 Niederlagen
 2020/21: Liga D, 2. Platz mit 1 Sieg, 2 Remis und 1 Niederlage
 2022/23: Liga D, 4. Platz mit 6 Niederlagen
 2024/25: Liga D

Siehe auch 
 Fussball in Liechtenstein

Weblinks 

 Liechtensteiner Fussballverband

Einzelnachweise 

Fußballnationalmannschaft (UEFA)
 
Fussball
Fussballnationalmannschaft